Sauropsida ("face de lagarto") é um grupo de amniotas que inclui todos os répteis existentes, seus antepassados fósseis e tudo o que descende dos primeiros saurópsidas, incluindo os dinossauros, que incluem as aves. Sauropsida se distingue da Synapsida ("arco fundido"), o grupo dos chamados sinápsidas, que incluem os mamíferos e os seus antepassados fósseis.

História da Classificação

Huxley e as lacunas fósseis 
A classificação dos saurópsidas tem uma longa história, segundo Thomas Henry Huxley, e sua opinião de que as aves tinham surgido a partir dos dinossauros. Ele baseou sua ideia nos fósseis de Hesperornis e Archaeopteryx, que estavam começando a ficar conhecida na época. Na palestra feita por Hunterian  no Royal College of Surgeons, em 1863, Huxley agrupadas as classes de vertebrados informalmente em mamíferos, sauropodes, e ichthyoids (este último contendo o anamniotas), com base nas lacunas nas características fisiológicas e falta de fósseis de transição que parecem existir entre os três grupos. Em seguida, ele propôs os nomes de sauropsídeos e Ichthyostega para os dois últimos. É interessante notar que os répteis semelhantes a mamíferos como dicinodonte, descrito como um réptil por Richard Owen em 1845, estavam começando a se tornar conhecido nas palestras de Huxley. Sua ideia de sauropsídeos difere do uso posterior da palavra, na medida em que continham os cinodontes na sistemática.

Definição de Sauropsida 
No início do século XX, os fósseis de sinápsidas do Permiano da África do Sul tornaram-se conhecido, permitindo que os paleontólogos traçar a evolução do sinápsidas com muito mais detalhes. O termo Sauropsida foi retomado por E.S. Goodrich em 1916, bem como Huxley, que incluem lagartos, aves e seus familiares. Diferenciando dos mamíferos e seus parentes extintos, que ele incluiu no grupo-irmão Theropsida (agora substituídos geralmente com o nome Synapsida). A classificação de Goodrich, assim, difere um pouco do Huxley, em que os sinápsidas (ou pelo menos os Pelicossauros) foram inclsusos dentre os saurópsidas. Goodrich se fundamentou pela divisão da natureza do coração e os vasos sanguíneos em cada grupo, e outras características tais como a estrutura do prosencéfalo. De acordo com a Goodrich, as duas linhagens evoluiram de um grupo-tronco anterior, o Protosauria ("primeiros lagartos"), que incluiu alguns anfíbios do Paleozóico, assim como "répteis" primitivos anteriores à cisão dos saurópsidas e sinápsidas.

Répteis semelhantes a mamíferos e a outros répteis 
Em 1956, D.M.S. Watson observou que saurópsidas e sinápsidas divergiram muito cedo na sua história, e assim ele dividiu Protosauria de Goodrich entre os dois grupos. Ele também reinterpretou Sauropsida e Theropsida, excluindo aves e mamíferos, respectivamente, tornando os grupos parafiléticos, ao contrário de definição de Goodrich. Assim, seus saurópsidas incluíram Procolophonidae, Millerosauria, Testudinata (tartarugas), Squamata (lagartos e cobras), Rhyncocephalia, Crocodilia, tecodontes (parafilético basal Archosauria), os dinossauros (menos as aves), pterossauros, icitiossauros, e Sauropterygia.

Esta é a classificação completa, mas nunca foi tão popular como a classificação dos répteis (de acordo com a clássica de vertebrados de Romer) em quatro subclasses de acordo com o posicionamento de fenestras temporais, aberturas nos lados do crânio por trás dos olhos. Desde o advento da nomenclatura filogenética, o termo Reptilia caiu em desuso por muitos taxonomistas, que usaram Sauropsida em seu lugar para incluir um grupo monofilético com os répteis e as aves tradicionais.

Clado Sauropsida 
A classe Reptilia, no sentido tradicional, é conhecida por ser um grau evolutivo, em vez de um clado. A reclassificação de répteis tem sido um dos principais objetivos da nomenclatura filogenética. O termo Sauropsida é utilizado para designar todas as espécies não estão do lado dos sinápsidas. Este grupo engloba todos os répteis que vivem agora, assim como os pássaros, e é comparável com a classificação Goodrich, a diferença de que a melhor resolução da árvore amniotas precoce tem dividido a maioria das Protosauria de Goodrich.

Alguns taxonomistas, como Benton (2004), para caber em classificações tradicionais, tornando sauropsídeos e Synapsida, para substituir a tradicional classe Reptilia. E Modesto e Anderson (2004), utilizando a norma do Phylocode, revisada a definição de Reptilia para ajustar a do sauropsídeos, tornando um sinônimo da antiga.

Taxonomia
As únicas ordens extantes em Sauropsida são Crocodylia (crocodilianos), Rhyncocephalia (tuatara), Squamata (escamados), Testudines (quelônios) e Saurischia (aves e parentes extintos).

Clado Synapsida
 Grupo informal †Pelycosauria
 Ordem? Therapsida (mamíferos e ancestrais imediatos destes)
 'Classe Sauropsida'
 Grupo informal Anapsida
Ordem †Mesosauria
Ordem †Millerosauria
Ordem †Procolophonomorpha
Clado Pantestudines
 Superordem †Sauropterygia?
Ordem †Placodontia
Ordem †Nothosauria
Ordem †Pistosauria
Ordem †Plesiosauria
Ordem Testudines (quelônios)
Clado Eureptilia
 Família †Captorhinidae?
Clado Romeriida
 Família †Protorothyrididae
Clado Diapsida
 Ordem †Araeoscelidia
 Ordem †Avicephala
 Ordem †Younginiformes
 Subordem †Thalattosauria (répteis diápsidas marinhos de classificação incerta)
 Ordem †Ichthyosauria
Clado Sauria
Clado Lepidosauromorpha
 Superordem Lepidosauria
 Ordem Rhynchocephalia (tuatara)
 Ordem Squamata (répteis escamados)
Clado Archosauromorpha
 Ordem †Protorosauria
Ordem †Choristodera
Ordem †Rhyncosauria
Ordem †Phytosauria
 Ordem †Choristodera
 Ordem †Trilophosauria
Clado Archosauria
Clado Pseudosuchia
Ordem †Aetosauria
 Ordem †Rauisuchia
 Ordem Crocodylia (crocodilianos: crocodilos, jacarés e gaviais)
Clado Avemetatarsalia
Clado Ornithodira
 Ordem †Pterosauria
 Superordem Dinosauria
 'Ordem' Saurischia (sauropodomorfos, herrerasaurídeos, e, segundo a classificação tradicional, terópodes)
'Classe' Aves
 Ordem †Ornithischia (herbívoros como Triceratops, Ankylosaurus, Stegosaurus e Parasaurolophus - extintos)

Filogenia 
O cladograma aqui apresentado ilustra a árvore filogenética de saurópsidas, e segue uma versão simplificada das relações encontradas por M. S. Lee, em 2013.

Todas as análises moleculares posteriores apoiaram a ideia de que tartarugas são répteis diápsidas, e alguns as classificaram como membros do grupo Archosauriformes, embora alguns as tenham classificado como membros do grupo Lepidosauriformes.

O cladograma abaixo usou uma combinação de dados genéticos (moleculares) e fósseis (morfológicos) para obter estes resultados.

Tetrapoda